Ribas de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribas de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Ribas de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar